Wimmerbach ist ein Gewässername:

 Wimmerbach (Gerlosbach), linker Zufluss des Gerlosbachs in Gmünd, Gemeinde Gerlos, Tirol
 Wimmerbach (Große Naarn), linker Zufluss der Großen Naarn vor der Ebrixmühle, Markt Königswiesen,  Oberösterreich
 Wimmerbach (Hunte), rechter Zufluss der Hunte vor Bohmte, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wimmerbach (Notzenbach), linker Zufluss des Notzenbachs (zum Gaybach) bei Schloss Kewenig, Gemeinde Körperich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wimmersbach